Stefan Zamoyski – miecznik sieradzki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stefan Zamoyski (1837–1899) – powstaniec styczniowy, poseł na Sejm Galicji i członek austriackiej Izby Panów
 Stefan Adam Zamoyski (1904–1976) – prawnik, oficer kawalerii